Efecto secundario puede referirse a:

En medicina, un Efecto secundario, es una reacción adversa a un tratamiento en particular.
En farmacología una Efecto secundario (farmacología);
En informática, a un efecto secundario, o cambio de estado causado por un llamado a una función;